Сборная Франции по футболу до 18 лет () представляет Францию на международных юношеских футбольных турнирах и в товарищеских футбольных матчах. Контролируется Федерацией футбола Франции. В настоящее время сборная участвует только в товарищеских матчах и неофициальных турнирах типа Турнира в Лиможе. Лучшие игроки сборной до 18 лет приглашаются в сборную до 19 лет.

Сборная Франции до 18 лет один раз выигрывала Юниорский турнир ФИФА и четыре раза становилась чемпионом Европы (до 18 лет).

Достижения 
 Победитель Юниорского турнира ФИФА: 1949
 Победитель чемпионата Европы (до 18 лет) (4): 1983, 1996, 1997, 2000
 Победитель Турнира в Лиможе (7): 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

18
Франция